Ermete Cavalletti – funzionario dello Stato pontificio
 Massimo Cavalletti – baritono italiano
 Palazzo Cavalletti – palazzo di Molfetta
 Villa Cavalletti – villa di Grottaferrata
 Francesco Cavalletti – ultimo Senatore di Roma